В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Princess Cup 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Серена Вільямс здобула титул, у фіналі перемігши Кім Клейстерс 2-6, 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Серена Вільямс (переможниця)
  Єлена Докич (півфінал)
  Кім Клейстерс (фінал)
  Анна Смашнова (2-ге коло)

 Ай Суґіяма (2-ге коло)
 Тетяна Панова (чвертьфінал)
 Тамарін Танасугарн (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Princess Cup